Francja:
 Hauterive – miejscowość i gmina w regionie Burgundia, w departamencie Yonne
 Hauterive – miejscowość i gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne
 Hauterive – miejscowość i gmina w regionie Owernia, w departamencie Allier

Szwajcaria:
 Hauterive - gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine   
 Hauterive - gmina w kantonie Neuchâtel 

Inne:
 klasztor cystersów w Hauterive

Zobacz też:
 Auterive